Il doppio  del Copa Sony Ericsson Colsanitas 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Iveta Benešová e Bethanie Mattek erano le dentrici del titolo ma non hanno partecipato.
Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez hanno vinto in finale contro Gisela Dulko e Flavia Pennetta 7-5,3-6,10-7

Teste di serie

 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (campioni)
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (finale)

 Edina Gallovits /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinali) 
 Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Copa Sony Ericsson Colsanitas 2009